Charlie und die Schokoladenfabrik bezeichnet:

 Charlie und die Schokoladenfabrik, ein Kinderbuch von Roald Dahl aus dem Jahre 1964
 Charlie und die Schokoladenfabrik (1971), eine Literaturverfilmung aus dem Jahre 1971
 Charlie und die Schokoladenfabrik (2005), eine Literaturverfilmung aus dem Jahre 2005
 Charlie and the Chocolate Factory (Musical), eine Musical-Adaption aus dem Jahre 2013